Planet Ocean steht für:

 Planet Ocean (1974), US-amerikanischer Kurzfilm von George Casey 
 Planet Ocean (2012), französischer Dokumentarfilm von Yann Arthus-Bertrand und Michael Pitiot